Für alle Fälle steht für:
 Für alle Fälle Brecht, Bertolt-Brecht-Anthologie (2009)

Filme:
 Ein Präsident für alle Fälle, US-amerikanischer Film von Peter Segal (1996)
 Bolt – Ein Hund für alle Fälle, US-Computeranimationsfilm von Chris Williams und Byron Howard (2008)

Fernsehserien:
 Für alle Fälle Fitz, britische Serie von Jimmy McGovern (1993 bis 1995)
 Für alle Fälle Stefanie, deutsche Serie (1995 bis 2004)
 Für alle Fälle Amy, US-amerikanische Serie (1999 bis 2005)
 Ein Colt für alle Fälle, US-amerikanische Serie (1981 bis 1986)
 Fünf Freunde für alle Fälle, französisch-britische Zeichentrickserie (2008 bis 2008)